Содержание химических элементов в земной коре показано в табличной форме, при этом оценочное содержание каждого химического элемента в земной коре указано в мг/кг или в частях на миллион (ч/млн) по массе (10 000 ч/млн = 1%).

Однако, оценить содержание элементов сложно, потому что: а) состав верхней и нижней коры сильно различается; б) состав континентальной коры может сильно различаться в зависимости от местности.

Таблица содержания элементов в земной (континентальной) коре

См. также 

 Содержание элементов (страница данных);
 Химия атмосферы;
 Кларковое число  — списки исторических данных и терминологии;
 Список химических элементов;
 Первичный нуклид.

Примечания 

 BookRags, Периодическая таблица .
 Всемирная книжная энциклопедия, Исследование Земли .
 Гиперфизика, Государственный университет Джорджии, Изобилие элементов в земной коре .
 Серия данных 140, Историческая статистика минеральных и сырьевых товаров в США, версия 2011 г., Геологическая служба США  .
 Эрик Шерри, Периодическая таблица, ее история и значение, Oxford University Press, 2007 г.
Земная кора
Списки химических элементов
Строение Земли